Vigili de Trento o Vigili Tridentí, bisbe de Trento
 Vigili I, Papa el 29 de març de 537.
 Vigili d'Àfrica, escriptor cristià sobre l'Apocalipsi
 Vigili el Diaca, religiós grec
 Vigili de Thapse, bisbe de Thapsus
 Vigili de Brèscia, bisbe de Brèscia
 Vigili d'Agde, bisbe que va signar les actes d'un concili a Agde